Startup bezeichnet im Bereich der Wirtschaft:
 Start-up-Unternehmen, ein junges, innovatives Unternehmen, das auf großes Wachstumspotenzial hin entwickelt wird
 StartUp-Werkstatt, früherer Name des Deutschen Gründerpreises für Schüler
 Startup-Zentrum, synonymer Begriff neuen Datums für ein Gründerzentrum

Startup bezeichnet in der Datenverarbeitung:
 Startup-Sequence, eine Konfigurationsdatei zum Systemstart von AmigaDOS
 Startup BAS, eine Basic-Datei zum Systemstart von ApplePro DOS

Startup bezeichnet in der Luftfahrt:
 Startup, das „betriebsklar“ machen eines Flugzeugs, siehe Pushback (Flugzeug)#Startup

Startup ist der Titel folgender Filme:
 Startup (Film), US-amerikanischer Thriller von Peter Howitt (2001)
 Startup.com, US-amerikanischer Dokumentarfilm (2001)

StartUp ist der Titel folgender Fernsehserien:
 StartUp, US-amerikanische Fernsehserie (2016)
 Start-Up (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2020)